Poussin è un cognome francese di alcuni personaggi

 Alexandre Poussin – scrittore e viaggiatore francese
 Claude Poussin – scultore francese
 Gérald Poussin – artista svizzero
 Nicolas Poussin – pittore francese

Pagine correlate 
 La Vallée-Poussin